Molnár Jenő (1861–1926) ügyvéd, országgyűlési képviselő
 Molnár Jenő (1880–1933) író, humorista, lapszerkesztő
 Molnár Jenő (1904–?) Békés vármegye alispánja (1945–1950)
 Molnár Jenő (1920–2007) földrajztudós, kolozsvári egyetemi tanár
 Molnár Jenő (1921–?) szobrász
 Molnár Jenő (1955) labdarúgó
 Molnár Jenő eszperantista

hasonló nevűek
 Molnár Antal Jenő (1890–1983) zeneszerző, népzenekutató